Илья Владимирович Викентьев (род. 11 ноября 1962) — учёный-, , лауреат премии имени С. С. Смирнова (2012).

В 1984 году — окончил геологический факультет МГУ.

В 1987 году — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-геологические образования Тишинского колчеданно-полиметаллического месторождения на Рудном Алтае».

С 1987 года работает в ИГЕМ РАН, пройдя путь от младшего до главного научного сотрудника.

В 2001 году — защитил докторскую диссертацию на тему «Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд».

С 2001 года по настоящее время — профессор Департамента геологии, горного и нефтегазового дела РУДН, где читает курсы лекций «Основы учения о полезных ископаемых» и «Курс рудных месторождений».

Научная деятельность 
Специалист в области геологии современного и древнего колчеданообразования.

В последние годы работает над следующими проблемами
 генезис колчеданных месторождений Урала;
 формы нахождения благородных металлов в сульфидах и выяснение условий их концентрирования при формировании руд и их преобразовании региональными метаморфическими процессами.

Основные районы исследований — Южный, Средний и Северный Урал (колчеданные и золоторудные месторождения), Рудный Алтай (Восточный Казахстан, колчеданно-полиметаллические месторождения).

Участвовал в 19-ом рейсе НИС «Академик Николай Страхов» (драгировки и сейсмические работы разломной зоны Вима, 10°45’ с. ш. САХ) и в 41 рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» (с погружением аппаратов «Мир» на гидротермальных полях Рейнбоу и Логачев, Срединно-Атлантический хребет).

С 1988 года занимается исследованием Уральской сверхглубокой скважины.

Профессиональные интересы:
 геология колчеданных месторождений;
 минералогия современных и древних колчеданных руд;
 геотермометрия гидротермальных процессов (биминеральная, изотопная и по флюидным включениям);
 геохимия стабильных (S, O, C) и радиогенных (Sr, Pb) изотопов;
 низкотемпературные метаморфические и метасоматические процессы (пренит-пумпеллиитовая, зеленосланцевая фации, аргиллизация) в вулканогенных толщах;
 Au-Ag-Te минералогия и «невидимое» золото в сульфидах.

Научно-организационная деятельность 
 учёный секретарь Рудно-минералогической секции Учёного Совета ИГЕМ РАН (1988—2005);
 учёный секретарь Диссертационного совета Д002.122.02 по защите докторских диссертаций при ИГЕМ РАН (1997—2008);
 казначей Российской группы МАГРМ-IAGOD (1997—2003).
 Активно организует голосование за себя в членкоры АН.

Награды 
 Премия имени С. С. Смирнова (2012) — за цикл работ «Колчеданные месторождения: условия образования и формы нахождения благородных металлов»

Ссылки 
 
 
 
 
 

Сотрудники ИГЕМ РАН
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Лауреаты премии имени С. С. Смирнова